Szegő György (1919–2007) erdélyi magyar műfordító
 Szegő György (1947) Jászai Mari-díjas építész, látvány- és díszlettervező, művészeti író, egyetemi tanár